Aleksandr Siergiejewicz Sapeta (ur. 28 czerwca 1989 roku w Engelsie) – rosyjski piłkarz grający na pozycji pomocnika w klubie FK Niżny Nowogród.

Kariera klubowa

Linki zewnętrzne 
 

Rosyjscy piłkarze
Piłkarze Saturna Ramienskoje
Piłkarze Dinama Moskwa
Piłkarze Urału Jekaterynburg
Piłkarze FK Rostów
Piłkarze FK Niżny Nowogród
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Engelsie